Carlos Cardoso est un nom porté par :

 Carlos Cardoso (1944-), de son nom complet Carlos Alberto Lourenço Cardoso, footballeur et entraîneur portugais.
 Carlos Cardoso (1951-2000), journaliste mozambicain assassiné en 2000
  (1984-), footballeur brésilien.